Aithon (, latinisiert Aethon) ist in der griechischen Mythologie der Name mehrerer mythischer Gestalten und Tiere:
 Aithon soll ein Sohn des Helios geheißen haben, der im Altertum mit Erysichthon gleichgesetzt wurde; vielleicht war es ursprünglich nur ein Beiname des Helios
 Aithon (Großvater der Antikleia), ein Urgroßvater des Odysseus
 Aithon war ein Pseudonym, das Odysseus in der Odyssee (19,183) für sich selbst verwendet
 Aithon heißen in der antiken Mythologie mehrere Pferde
 Aithon heißt bei Gaius Iulius Hyginus ein Hund des Aktaion, siehe Aktaion
 Aithon (Adler), der Adler, der Prometheus quält

Siehe auch:
 Aiton